Сюаньхуа — район городского подчинения городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй (КНР)
 Сюаньхуа (уезд) — ныне не существующий уезд городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй (КНР)